Das Mixed der French Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Evonne Goolagong und Kim Warwick.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
1973